Sana pode referir-se a várias coisas:
 SANA - Super Amostra Nacional de Animes (Brasil)
 Sana (artista) - cantora japonesa
 Arraial do Sana (Brasil)
 Rio Sana (Brasil)

Ver também
 Saná - a capital do Iémen
Desambiguação